US National Championships 1888 var den ottende udgave af US National Championships i tennis (nu US Open), og herreturneringerne blev afholdt i Newport Casino Lawn Tennis Club i Newport, Rhode Island, USA i perioden 20. - 25. august 1888, mens damerne spillede i Philadelphia Cricket Club i Philadelphia, Pennsylvania i perioden 11. - 15. juni 1888.

Herresingleturneringen blev vundet af Henry Slocum Jr., som i finalen besejrede H.A. Taylor med 6-4, 6-1, 6-0. Det var den første gang i turneringens historie at herresingletitlen ikke blev vundet af Richard Sears, som ikke forsvarede sin titel. I herredoublefinalen vandt Oliver Campbell og Valentine Hall over Clarence Hobart og Edward MacMullen med 6-4, 6-2, 6-2.

Damesingletitlen blev vundet af Bertha Townsend, som i udfordringsrunden besejrede den forsvarende mester, Ellen Hansell, med 6-3, 6-5.

Resultater

Herresingle 

Herresingleturneringen havde deltagelse af 33 spillere. Mesterskabet skulle have været afgjort i udfordringsrunden i en kamp mellem den forsvarende mester og den bedste af udfordrerne til titlen i skikkelse af vinderen af all comers-turneringen. Men Richard Sears forsvarede ikke sin titel, og derfor gik mesterskabet til vinderen af all comers-turneringen.

Udfordringsrunden 

I udfordringsrunden skulle den forsvarende mester, Richard Sears, have spillet om mesterskabet mod vinderen af all comers-turneringen, Henry Slocum Jr., men eftersom Sears ikke forsvarede sin titel gik sejren uden kamp til Henry Slocum Jr.

All comers-turneringen 

I all comers-turneringen spillede 33 spillere om mesterskabet, eftersom vinderen af all comers-turneringen var sikret sejren i udfordringsrunden uden kamp. Sejren gik til Henry Slocum Jr., som besejrede H.A. Taylor med 6-4, 6-1, 6-0.

Indledende runde

Hovedrunde

Herredouble 

I herredoublefinalen vandt Oliver Campbell og Valentine Hall over Clarence Hobart og Edward MacMullen med 6-4, 6-2, 6-2.

Damesingle 
Damesingleturneringen havde deltagelse af 10 spillere. Mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden i en kamp mellem den forsvarende mester og den bedste af udfordrerne til titlen i skikkelse af vinderen af all comers-turneringen.

Udfordringsrunden

All comers-turneringen

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - US Open 1888 
 Scoreshelf - US Open 1888 
 TennisForum.com - 1888 results 

Tennis i 1888
1888